Андрея Стефанеску — італійська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Барбу Стефанеску-Делавранча — румунський письменник, поет, публіцист, політичний діяч, член Румунської академії.